Sânmartin (Cluj), een gemeente in Cluj, Roemenië
Sânmartin (Harghita), een gemeente in Harghita, Roemenië
Sânmartin (Bihor), een gemeente in Bihor, Roemenië